Кна́уэр () — немецкая фамилия. Известные носители:

 Кнауэр, Фридрих (1850—1926) — австрийский зоолог.
 Кнауэр, Мориц (Мавриций; 1613—1664) — аббат монастыря Ланггейм в Нижней Франконии, член цистерцианского ордена, директор Бамбергского университета.
 Кнауэр, Фёдор Иванович (1849—1917) — русский санскритолог.